Skatakobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skatakobben, Iniö, Åboland, 
 Skatakobben, Helsingfors, Nyland,

Se även
Skataholmen
Skataskär

Robotskapade Finlandförgreningar